Mistrovství světa v krasobruslení 2008 se uskutečnilo mezi 17. a 23. březnem 2008 ve švédském Göteborgu v hale Scandinavium. Českou republiku reprezentovali Nella Simaová, Tomáš Verner, Pavel Kaška a taneční pár Kamila Hájková–David Vincour.

Medailová tabulka

Výsledky

Muži

Ženy

Sportovní dvojice

Taneční páry

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Oficiální výsledky na stránkách ISU
 Oficiální stránky

Mistrovství světa v krasobruslení
Krasobruslení v roce 2008
Krasobruslení ve Švédsku
Sportovní události v Göteborgu